Nok steht für:

 Nok (Nigeria), ein Dorf in Nigeria, 
 Nok-Kultur, in Zentral-Nigeria ist vor allem bekannt durch ihre eindrucksvollen Terrakotten 
 Nok (Gattung), eine Gattung der Bülbüls

NOK steht für:

 Nationales Olympisches Komitee
 Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg
 Nok Air, eine thailändische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Nord-Ostsee-Kanal, verbindet die Nordsee (Elbmündung) mit der Ostsee (Kieler Förde) 
 Nordische Kombination, eine Sportart
 Nordostschweizerische Kraftwerke AG (seit 1. Oktober 2009 Axpo AG)
 Norwegische Krone (ISO 4217)
 Nintendo of Korea, die koreanische Abteilung des japanischen Spieleherstellers Nintendo

Siehe auch:
 Nock, Nokk

NOK